Januariuskirche steht für
Januariuskirche (Erdmannhausen)
 St. Januarius (Niedersprockhövel)
Kathedrale von Neapel